Ио́сиф (Осип) Анто́нович Ше́бор (чешск. Jozef Šebor или Šeber; 22 января 1847, Нимбурк, Австро-Венгрия — 10 апреля 1928, Прага, Чехословакия) — чешский и российский филолог-классик, латинист, славист.

Биография 

В 1859 году поступил в пражскую классическую гимназию, закончив её в 1867 году. В том же году прослушал на пражских политехнических курсах лекции по русскому, польскому, сербскому и церковно-славянскому языкам и, в качестве филологической практики, перевёл на чешский комедию Гоголя «Ревизор» (1-е издание — 1867, 2-е изд. — 1882). В том же году, по приглашению академика Я. К. Грота переехал в Санкт-Петербург. Был домашним учителем сыновей Грота — Николая и Константина (1867—1871).

В 1868 году поступил на историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета, по окончании которого в 1873 году был назначен преподавателем древних языков в Пятую Санкт-Петербургскую гимназию. В 1875 году был приглашён преподавателем латинского языка на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета и, вскоре, в 1877 году, «по выдержании магистерского экзамена», стал экстраординарным профессором римской словесности. Также преподавал в Петербургском историко-филологическом институте и на Высших женских (Бестужевских) курсах. В 1898 году вышел в отставку по причине ослабевшего зрения.

В 1906 году вернулся в Чехию, преподавал латынь, чешский и русский языки. В 1914 году, после начала Первой мировой войны, австрийские власти начали преследование православных; Шебор был арестован в австрийском Цветтле (Нижняя Австрия), в пражской квартире Шеборов прошёл обыск по делу православного священника Николая Рыжкова. Только в 1918 году Шебор смог вернуться в Чехию.

С 1922 года он читал лекции в Русском народном университете в Праге.

Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.

Труды 

Автор ряда статей, печатавшихся в «Журнале Министерства Народного Просвещения» и в «Филологическом Обозрении». Готовил издания римских поэтов, чаще прочих переиздавалось собрание стихотворений Горация:

 Гораций. Избранные стихотворения. Вып. 1. Оды и Эподы с введ., примеч. и рисункам. Объяснил О. А. Шебор. Ч. I и II, Изд. 10, Пг., изд. Манштейна, 1916. 40 + 160 стр. (Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями. Под ред. Л. А. Георгиевского и С. А. Манштейна).

Кроме того, был издан ряд пособий по читавшимся им курсам:

 Историческая грамматика латинского языка. Лекции О. А. Шебора. СПб., 1891.
 Краткий обзор развития грамматики в древности и в новые времена. СПб., 1891.
 Лекции латинского языка. Курс I. СПб., 1892.
 Латинская палеография, курс II. [б/д]
 Синтаксис латинского языка. Лекции преподавателя Шебора. (Издание О.Сановой). 1879/1880. СПб.

Награды 

За многолетнюю преподавательскую деятельность был награждён орденами: Св. Станислава (1887), Св. Анны (1890), Св. Владимира (1894).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Краткие сведения в статье И. М. Порочкиной «Чехи в Санкт-Петербургском университете» // Ежегодник общества братьев Чапек. СПб., 2009. № 10. С.24 (PDF)

Филологи Российской империи
Преподаватели Пятой Санкт-Петербургской гимназии
Профессора Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Петербургского историко-филологического института
Преподаватели Бестужевских курсов
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Похороненные на Ольшанском кладбище